Termenul „Paterson” se poate referi la:

Paterson (antroponime)
Toponime
 Paterson Island, Scoția
 Paterson, New Jersey, USA
 Paterson, New South Wales, Australia
 Paterson, Washington, USA
 Paterson River, New South Wales, Australia
 Paterson Inlet, Noua Zeelandă

Vezi și 
 Patterson (dezambiguizare)